Ehrlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ehrlinger (1884–1970), deutscher Kommunalpolitiker
 Erich Ehrlinger (1910–2004), deutscher SS-Führer
 Robert Ehrlinger (1931–2008), deutscher Fußballspieler